

Acronimi
BHI – acronimo di Brain-Heart infusion broth (in italiano noto come Agar cuore-cervello), un terreno di coltura utilizzato in microbiologia per la coltivazione di vari microorganismi

Codici 
 BHI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Commandante, Bahia Blanca (Buenos Aires), Argentina